Amandine Chantal Henry (Rijsel, 28 september 1989) is een Franse voetbalspeelster die uitkomt voor Olympique Lyonnais. Ze komt sinds 2009 ook uit voor het Frans vrouwenelftal.

Clubcarrière
Henry maakte in 2004 haar debuut in de Division 1 Féminine bij FCF Hénin-Beaumont. Nadien speelde ze twee seizoenen voor CNFE Clairefontaine om in 2007 de overstap te maken naar Olympique Lyonnais. In haar debuutseizoen voor Olympique Lyonnais speelde ze slechts vier wedstrijden mee maar werd ze wel mee Frans landskampioen. Vanaf het seizoen 2010/11 werd Henry basisspeelster. Tijdens het seizoen 2010/11 won Olympique Lyonnais ook nog voor de eerste maal in hun bestaan de UEFA Women's Champions League. In de finale waren ze met 2-0 te sterk voor 1. FFC Turbine Potsdam. Ook in het seizoen 2011/2012 won Henry met Olympique Lyonnais de UEFA Women's Champions League. Bijkomend won Olympique Lyonnais ook opnieuw de Franse beker.

In november 2012 nam Olympique Lyonnais deel aan de eerste editie van de Wereldbeker voetbal voor clubteams. In de finale waren ze te sterk voor het Japanse INAC Kobe Leonessa. Olympique Lyonnais werd opnieuw kampioen van Frankrijk. Na nog enkele Franse landstitels maakte Henry in 2016 de overstap naar het Amerikaanse Portland Thorns FC, die uitkomen in de National Women's Soccer League. Hiermee behaalde Henry in 2017 de Amerikaanse titel. In het tussenseizoen werd Henry ook nog twee maanden uitgeleend aan PSG Féminines. Eind 2017 keerde Henry terug naar Olympique Lyonnais. waar ze anno 2019 nog steeds voor uitkomt en waarmee ze opnieuw twee keer Frans landskampioen werd. Zowel tijdens het seizoen 2017/2018 als tijdens het seizoen 2018/2019 was Olympique Lyonnais ook telkens de beste in UEFA Women's Champions League.

Clubstatistieken

Laatste update: 10 juni 2019

Interlandcarrière
Henry speelt sinds 22 april 2009 voor het Franse nationale team toen ze mocht debuteren in een interland tegen Zwitserland.

Tijdens het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2015 maakte Renard deel uit van de Franse selectie. Het Frans voetbalelftal sneuvelde in de kwartfinale na verlies na strafschoppen tegen Duitsland. In 2016 nam Henry deel aan de Olympische Spelen. Frankrijk sneuvelde in de kwartfinale, waarin ze verloren van Canada.

Op de WK in eigen land in 2019 scoorde Henry in de openingswedstrijd tegen Zuid-Korea het vierde Franse doelpunt.

Interlandstatistieken

Laatste update: 12 juni 2019

Erelijst

Clubcarrière
 Olympique Lyonnais
Frans landskampioen
 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Frans bekerwinnaar
 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19
UEFA Women's Champions League
 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2017/18, 2018/19
Wereldkampioen
 2012
Valais Women's Cup
 2012
 Portland Thorns FCAmerikaans landskampioen
 2017

Interlandcarrière
 Frankrijk
Cyprus Women's Cup
 2014
SheBelieves Cup
 2017

Individuele prijzen
All-Star team WK voetbal
 2015

Frans voetballer
Frans olympisch deelnemer